Brooker peut faire référence à :

Personnalités 

  (1984- ), journaliste anglais,
 Bertram Richard Brooker (1888–1955), peintre et écrivain canadien,
  (1926–1986), personnalité australienne du football,
 Charles Brooker (1932-2020), joueur de hockey sur glace canadien,
 Charlie Brooker (1971- ), animateur, journaliste et écrivain britannique,
  (1986- ), joueur de rugby anglais,
 Daphne Brooker (1927-2012), mannequin, costumière, et professeure britannique,
 Edward Brooker (1891–1948), homme politique australien,
 Gary Brooker (1945-2022), musicien britannique,
 , scénariste américain,
  (1981- ), musicien britannique,
 , acteur britannique,
 James Brooker (1902–1973), athlète américain,
  (1977- ), sportif australien,
 , ornithologue australien,
 Matt Brooker, artiste britannique,
  (1954- ), joueur de cricket anglais,
 , ornithologue australien,
  (1957- ), actrice britannique,
 Murray Ian Hill Brooker (1934-2016), botaniste australien,
  (1976- ), joueur de football anglais,
  (1954–2013), artiste anglais,
 Sally Brooker, chimiste néo-zélandaise,
 , marionnettiste britannique,
  (1981- ), joueur anglais de football,
 Todd Brooker (1959- ), personnalité canadienne du ski,
  (1939- ), joueur américain de football,
 Tony Brooker (1925-2019), informaticien britannique.

Lieux 
 Brooker (Floride), une localité des États-Unis,
 Brooker Highway, une autoroute de Tasmanie.

Voir aussi 
 
 
 
 Booker (homonymie)